Esperia  est une commune italienne de la province de Frosinone dans le Latium en Italie
 Esperia est un lépidoptère
 Esperia est un prénom italien

Voir aussi